Palomar (qui signifie « colombier » en espagnol) peut faire référence à :

Personnalités 

 Enric Palomar (1964-) : compositeur catalan.
 José Luis Palomar (1952-) : matador espagnol.

Toponymes

, une commune d'Argentine.

El Palomar (en castillan Palomar), commune de la province de Valence dans la Communauté valencienne.

Mont Palomar, une montagne en Californie, sur laquelle se trouve l'observatoire du même nom.

Astronomie 
Un certain nombre de corps célestes découverts à l'observatoire du Mont Palomar sont nommés d'après lui : Palomar 1, Palomar 4, Palomar 10, Palomar 12, etc.

Culture 

 Palomar, une bande dessinée ;
 Palomar, une entreprise italienne de production de films ;
 Palomar, une maison d'éditions italienne ;
 Palomar, un roman d'Italo Calvino, publié en 1983.
Patronyme hispanique